Mona Barthel era la detentrice del titolo, ma è stata eliminata al primo turno da Antonia Lottner.

In finale Petra Kvitová ha sconfitto Mihaela Buzărnescu con il punteggio di 4-6, 6-2, 6-3.

Teste di serie 

  Karolína Plíšková (ritirata)
  Petra Kvitová (campionessa)
  Daria Kasatkina (primo turno)
  Daria Gavrilova (primo turno)
  Barbora Strýcová (primo turno)

 Zhang Shuai (semifinale)
 Mihaela Buzărnescu (finale) 
 Kateřina Siniaková (quarti di finale)
 Aliaksandra Sasnovich (primo turno)

Qualificate 

  Stefanie Vögele (primo turno)
  Elena-Gabriela Ruse (secondo turno)

 Patty Schnyder (primo turno)
 Antonia Lottner (secondo turno)

Lucky loser

 Tamara Korpatsch (secondo turno)

 Jasmine Paolini (quarti di finale)

Wildcard 

  Anna Karolína Schmiedlová (secondo turno)
  Daria Kasatkina (primo turno)

 Tereza Smitková (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

J&T Banka Prague Open 2018